Sankt Andrä může být:

 Sankt Andrä (Korutany) – rakouská obec v Korutanech
 Sankt Andrä (Villach) – část města Villach v Korutanech
 Sankt Andrä (Weitensfeld) – část obce Weitensfeld v Korutanech
 Sankt Andrä (Prägraten am Großvenediger) – část obce Prägraten am Großvenediger v Tyrolsku